Grans Llacs d'Amèrica del Nord, grup de cinc grans llacs situats entre els Estats Units d'Amèrica i el Canadà.
 Grans Llacs d'Àfrica, sistema de llacs localitzats a la part centreoriental de l'Àfrica.